Supergirl steht für:
 Supergirl (Comic), Name einer Comicfigur
 Supergirl (Film), britische Verfilmung der Comicreihe
 Supergirl (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie der Comicreihe
 Supergirl – Das Mädchen von den Sternen, deutscher Fernsehfilm
 Supergirl (Reamonn-Lied), Lied der deutsch-irischen Band Reamonn
 Supergirl (Stefania-Lied), Lied der griechisch-niederländischen Sängerin Stefania Liberakakis